Госпатрик (Коспатрик) () — имя нескольких правителей Нортумбрии и шотландском приграничье. Этимологически происходит от кумбрийского слова, означающего «слуга Святого Патрика».

Люди 
 Госпатрик, граф Нортумбрии (ум. после 1073) — один из последних англосаксонских эрлов (графов) Нортумбрии в 1067—1068 и 1069—1072 годах, основатель шотландского рода Данбаров (Госпатриксонов).
 Госпатрик II, граф Лотиана (ум. ок. 22 августа 1138) — граф Лотиана с ок. 1115, сын Госпатрика (I)
 Госпатрик III, граф Лотиана (ум. 1166) — граф Лотиана с 1138, сын Госпатрика II
 Госпатрик (шериф Роксбурга) (ум. после 1127) — шериф Роксбурга

Объекты 
 Госпатрик (корабль) — трёхмачтовый деревянный фрегат, построенный в 1856 году. Сгорел во время рейса из Англии в Новую Зеландию недалеко от мыса Доброй Надежды 17 ноября 1874, в результате чего выжило только 3 человека из 472, находившихся на борту.